Robert Julius Trumpler
Trumpler (cratera lunar)
Trumpler (cratera marciana)

Desambiguação